Mills Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mills Township (Illinois)
 Mills Township (Midland County, Michigan)
 Mills Township (Ogemaw County, Michigan)

Siehe auch:
 Mill Township